Горяйнов Віталій Федорович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горяйнов Михайло Геннадійович (1976-2015) — капітан-лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горін-Горяйнов Борис Анатолійович (1883, Санкт-Петербург — 15 квітня 1944, Ленінград) — російський радянський актор театру і кіно, народний артист РРФСР (1935).